Combles ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Combles, Gemeinde im Département Somme
Combles-en-Barrois, Gemeinde im Département Meuse
Kanton Combles im Département Somme